Herr Puntila und sein Knecht Matti – film tv del 1957 diretto da Peter Palitzsch e Manfred Wekwerth
Herr Puntila und sein Knecht Matti – film del 1960 diretto da Alberto Cavalcanti
Herr Puntila und sein Knecht Matti – film del 1966 diretto da Rolf Hädrich
Herr Puntila und sein Knecht Matti – film tv del 1979 diretto da Peter Kupke

Pagine correlate 
Il signor Puntila e il suo servo Matti